crack – forma kokainy
 crack – informatyka